Билли Джин Кинг (в девичестве Моффитт) — одна из ведущих теннисисток США и мира в 1960—1970-е годы, соосновательница женского профессионального теннисного тура Virginia Slims. За годы игровой карьеры выиграла более 120 любительских и профессиональных турниров в одиночном разряде, в том числе 12 турниров Большого шлема, 27 раз выигрывала турниры Большого шлема в женском и смешанном парном разрядах. Обладательница в общей сложности 168 титулов во всех разрядах с начала Открытой эры в теннисе. Семикратная обладательница Кубка Федерации и девятикратная обладательница Кубка Уайтмен со сборной США. Консенсусная первая ракетка мира в 1966—1968 и 1972 году, согласно части экспертов — также в 1971 и 1974 годах.

Позиция в Top-10 рейтингов в конце сезона

Участие в финалах турниров Большого шлема

Одиночный разряд (18)

Победы (12)

Поражения (6)

Женский парный разряд (29)

Победы (16)

Поражения (13)

Смешанный парный разряд (18)

Победы (11)

Поражения (7)

Статистика выступлений в турнирах Большого шлема

Одиночный разряд

Финалы турниров за карьеру

Одиночный разряд (125-42)

Кубок Федерации (7-2)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Кинг, Билли Джин